Монета с реверсом, на котором изображена Сеятельница (). Рисунок монеты, который придумал в 1897 году Оскар Роти, был использован на французских монетах более 100 лет.

Таблица

Памятные монеты

Источники 
 René Houyez, Valeur des monnaies de France, Éditions Garcen

Монеты Франции
Номиналы во франках